HTL Bau und Design bezeichnet

 HTL Bau und Design Innsbruck
 HTL Bau und Design Linz